Steinbusch steht für:

 Steinbusch (Bösdorf), eine Ortschaft in Bösdorf, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Steinbusch (Boxberg), ein Wohnplatz auf der Gemarkung des Boxberger Stadtteils Schweigern, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 ehemaliger deutscher Name der Ortschaft Głusko, Gemeinde Dobiegniew (Woldenberg)
 eine historische Bezeichnung des Steinsbüscher Hofs in Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Steinbusch ist der Familienname  folgender Personen:

 Anton Joseph Steinbusch (1829–1883), deutsch-christlicher Gelehrter, Priester, Humanist und Politiker

Siehe auch:

 Urnenfeld im Ruser Steinbusch
 Breiter Steinbusch